Franz Sedlacek ist der Name folgender Personen:

* Franz Sedlacek (Maler) (1891–1945?), deutsch-österreichischer Maler
 Franz Sedlacek (Fußballspieler, I), österreichischer Fußballspieler 
 Franz Sedlacek (Fußballspieler, 1892) (1892–1933), österreichischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 František Sedláček (1943–2008), deutscher Architekt und Hochschullehrer